Le mot participe est employé dans plusieurs domaines :
 en grammaire, le participe est un mode du verbe ;
 en finance, ancien terme désignant celui qui participait à une opération de finance : « Les traitants et leurs participes. »
 en jurisprudence criminelle, ancien terme désignant celui qui prend part à un crime.
Au carcan...avec un écriteau contenant ces mots : « Participes de la rébellion, faites contre les droits du roi, Arrêt du conseil d'État. »